Ламбе́рт I () — имя нескольких европейских правителей:
 Ламберт I (ум. 836) — граф Нанта и маркграф Бретонской марки (818—831), с 834 — герцог Сполето; сын Ги (Гвидо) Нантского, старший брат Ги II.
 Ламберт I Сполетский (после 830 — 880) — см. Ламберт II, герцог Сполето.
 Ламберт I Бородатый (ок. 950 — 1015) — первый граф Лувена (с 988) и маркграф Брюсселя (с 994), светский аббат Нивеля и Жамблу; сын графа Эно Ренье III и Адели де Нордгау (Лувенской).